Lesley Kerkhove e Lidzija Marozava erano le detentrici del titolo, ma Kerkhove non ha preso parte a questa edizione del torneo, mentre Marozava ha partecipato al concomitante torneo di Mosca.

In finale Greet Minnen e Alison Van Uytvanck hanno battuto Vera Lapko e Mandy Minella con il punteggio di 7-63, 6-2.

Teste di serie 

  Ljudmyla Kičenok /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (semifinale, ritirate)

 Irina Bara /  Xenia Knoll (primo turno)
 Dalila Jakupovič /  Renata Voráčová (primo turno)

Wildcard 

  Greet Minnen /  Alison Van Uytvanck (campionesse)

 Raluca Șerban /  Isabella Šinikova (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BGL Luxembourg Open 2018